VIVA World Cup 2012 — пятый VIVA World Cup, международный турнир по футболу для сборных команд, которые не входят в FIFA. Прошёл с 4 июня по 9 июня 2012 года в Эрбиле.

Участники

Города и стадионы

Групповой этап

Группа A

Матчи

Группа B

Матчи

Группа С

Матчи

Плей-офф

Матчи за 5-8-е место (полуфиналы)

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

1/2 финала

Матчи за 3-е место

Финал

Результаты

Бомбардиры

Трансляции 
Планировалось, что все матчи будут транслироваться в прямом эфире рядом каналов, среди которых:
Французский Canal+,
телевидение Курдистана и
Iraqia TV

Позднее было принято решение о передаче прав на трансляцию матчей Iraqia TV

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 VIVA World Cup 2012 на FACEBOOK
 VIVA World Cup 2012 на Twitter
 О турнире на SPORTS.RU
 Последние новости
 Окончательный список участников
 Календарь
 Non-FIFA Ranking

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
2012 год в футболе
Июнь 2012 года
Международные спортивные соревнования в Ираке
Спорт в Ираке в 2012 году